Копалка:
 Копалка — палка, одно из первых орудий, использовавшихся человеком.
 Копалка — река на плоскогорье, у подножья Копальской цепи Семиреченского Алатау.